Dagobertshausen ist der Name folgender Orte:
 Dagobertshausen (Malsfeld), Ortsteil  der Gemeinde Malsfeld im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Dagobertshausen (Marburg), Stadtteil von Marburg, Hessen